«Горец 3: Последнее измерение» () — приключенческий фэнтезийный боевик 1994 года, третья часть серии фильмов «Горец». Созданный как альтернативное продолжение оригинального фильма, это последний фильм о горцах, в котором главный герой - Коннор Маклауд. В фильме Коннор Маклауд вынужден столкнуться с новым опасным врагом, могущественным колдуном, известным как Кейн, который угрожает выиграть легендарный «Приз», чтобы завоевать мировое господство, устранив Маклауда. 

Он собрал 36,7 миллиона долларов по всему миру и в основном негативные отзывы критиков.

Сюжет 
Через некоторое время после смерти своей жены Хизер в 16 веке бессмертный шотландский горец Коннор Маклауд отправляется в Японию, чтобы тренироваться с бессмертным по имени Накано, колдуном (говорят, что он мастер иллюзий) и старым другом покойного учителя горца. Хуан Санчес-Вильялобос Рамирес. В пещере на горе Нири Накано учит Маклауда сражаться катаной, которая когда-то принадлежала Рамиресу. Он также предупреждает о Кейне, злобном бессмертном, путешествующем по Азии с двумя бессмертными приспешниками по имени Хабул Хан и Сенги Хан. Сжег деревню, трое достигают пещеры. Кейн обезглавливает Накано, забирая его бессмертную ускоряющую энергию и силу иллюзии. Горец убегает, и Накано смеется, когда умирает, заявляя, что Кейн не будет присутствовать во время Собрания (когда сражаются последние бессмертные), и подразумевая, что он запланировал последний трюк. Высвобождение его энергии вызывает обвал, в котором Кейн и его приспешники оказываются в ловушке.

В 1788 году во Франции Коннор знакомится и влюбляется в Сару Баррингтон, гостью из Англии. Во время Французской революции Маклауд был схвачен и приговорен к смертной казни за измену королю Франции Людовику XVI. Его бессмертный друг Пьер Буше занимает его место, утверждая, что устал от своей бессмертной жизни. Полагая, что Коннор мертв, Сара выходит замуж за другого мужчину. К тому времени, когда Маклауд находит ее, он обнаруживает, что теперь у нее есть семья, и решает позволить ей продолжать верить, что он мертв.

В 1985 году в Нью-Йорке происходит собрание, и Маклауд, похоже, последний оставшийся в живых бессмертный. Он и его новая любовь Бренда Вятт переезжают в Шотландию и женятся. Она погибла в автокатастрофе в 1987 году, а он выжил без каких-либо ран, что указывает на то, что он не потерял свое бессмертие и, возможно, не получил Приз. К 1994 году Коннор живет со своим приемным сыном Джоном в Марракеше. Между тем, археолог доктор Александра Джонсон (женщина, идентичная Саре Баррингтон) входит в группу раскопок легендарной пещеры Накано. Раскопки освобождают Кейна, который обезглавливает Сенги, чтобы получить прирост силы, в то время как другой его солдат Хабул уходит на поиски Коннора.

Снова почувствовав освобождение Ускорения, Маклауд понимает, что Игра еще не окончена, и понимает, что он должен вернуться в Нью-Йорк. Маклауд оставляет Джона на попечение своего друга Джека Донована. Прибыв в Нью-Йорк, Маклауд (снова используя свой старый псевдоним «Рассел Нэш») сталкивается с Хабулом и убивает его. Лейтенант полиции Нью-Йорка Джон Стенн считает, что обезглавленное тело Хабула является доказательством того, что убийца-"охотник за головами" 1985 года снова на свободе. Он заключает, что убийцей является Рассел Нэш, который был подозреваемым во время первоначального дела.

Алекс исследует кусок килта, найденный в пещере Накано, идентифицируя его как ветвь семьи Маклаудов, из которой член клана был изгнан за сверхъестественные способности. Узнав, что Рассел Нэш утверждает, что он потомок этой ветви клана, Алекс выслеживает его и становится свидетелем его битвы с Кейном. Бой заканчивается, когда клинок Маклауда разбивается (возможно, потому, что их битва перешла в святую землю) и Кейн убегает.

Коннор возвращается в Шотландское нагорье, чтобы выковать еще один меч, но безуспешно. Узнав больше и сделав вывод, что «Нэш» на самом деле является изгнанным Коннором Маклаудом, все еще живым, Алекс выслеживает его и дает ему слиток тонко очищенной стали, который она нашла в пещере Накано. Коннор выковывает новую катану и признает свою личность, и они становятся любовниками. Затем Маклауд узнает, что Кейн похитил его сына Джона.

Маклауд встречает Кейна в миссии старой церкви в Джерси-Сити и следует за ним на заброшенную электростанцию для их последней битвы. После короткой битвы Горец обезглавливает Кейна и действительно получает Приз, теперь обладая всей силой всех когда-либо живших бессмертных. Он возвращается в Шотландию с Алексом и Джоном, чтобы прожить остаток своей естественной жизни.

В ролях

Саундтрек 
Highlander III — Original Motion Picture Soundtrack

 J. Peter Robinson — The Beginning — Massacre (4:57)
 J. Peter Robinson — You’ve Already Lost (2:02)
 J. Peter Robinson — Welcome Back MacLeod (1:05)
 J. Peter Robinson — Vision of a Past Love (2:41)
 J. Peter Robinson — Shrine Fight (2:51)
 J. Peter Robinson — Revolution (2:53)
 J. Peter Robinson — Her Name Was Sarah (1:27)
 J. Peter Robinson — Where It All Began (2:39)
 Loreena Mckennitt — The Two Trees (9:10)
 Loreena Mckennitt — Bonny Portmore (4:21)
 J. Peter Robinson — You’re Connor MacLeod (2:30)
 J. Peter Robinson — There Can Be Only One — Epilogue (7:02)
 Nuno God Took A Picture (4:42)

Критика 
В ретроспективе фильм имеет рейтинг одобрения 5% на Rotten Tomatoes, основанный на 20 обзорах, консенсус критиков гласит: «На грани невозможного для просмотра и невыразимо скучно, Горец 3 — это неряшливая третья часть, которой все же каким-то образом удается отметить небольшое улучшение по сравнению с предшественником». На Metacritic фильм получил 28% баллов на основе отзывов 12 критиков, что указывает на «в целом неблагоприятные отзывы».

См. также 
 Дункан Маклауд

Примечания

Ссылки 
 «Горец 3: Последнее измерение» на сайте Film.ru               
 «Горец 3: Последнее измерение» на сайте Kinorium.com  
 
 

Фильмы-боевики Канады
Фильмы-боевики Франции
Горец
Фильмы о Нью-Йорке
Буддизм в массовой культуре
Фильмы-боевики Великобритании
Фантастические фильмы Канады
Фантастические фильмы Великобритании
Фантастические фильмы Франции
Фильмы на английском языке
Фильмы-триквелы
Фильмы Великобритании 1994 года
Фильмы Канады 1994 года
Фильмы Франции 1994 года
Альтернативные фильмы-сиквелы